Anna Rita Pasanisi – doppiatrice, direttrice del doppiaggio e dialoghista italiana
 Emilio Pasanisi – avvocato e dirigente d'azienda italiano
 Isabella Pasanisi – doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana